A Escola da Vila é uma instituição privada de ensino, fundada em 1980 na cidade de São Paulo. A escola conta com 2 unidades localizadas em um único bairro, o Butantã, em espaços geográficos próximos e integrados: um dedicado às infâncias, e outro às juventudes.

A Vila das Infâncias atende crianças da Educação Infantil até o 6º ano do Fundamental 2.

A Vila das Juventudes atende jovens do 7º ano do Fundamental 2 até o final do Ensino Médio.

O compromisso da Escola da Vila com a Educação e a Cultura, se traduz na qualidade de um projeto educacional fundamentado num trabalho de reflexão constante, em sintonia com o que se produz de mais avançado, nas áreas de conhecimento relacionadas com Educação.

Estudantes são a razão de ser da proposta pedagógica da Escola da Vila. Isso significa que cabe à Escola propiciar à criança e ao jovem a aquisição e a produção de conhecimento, respeitando a sua individualidade. A relação de confiança mútua e a identificação da comunidade de pais com os valores básicos da Escola são fatores fundamentais para a plena realização da proposta educacional

Ligações externas 
 
 
 
 
 
 Centro de Formação da Escola da Vila

Instituições de ensino da cidade de São Paulo
Escolas particulares de São Paulo